Сборная Косова по футболу представляет страну в официальных международных матчах с 2014 года. До этого времени она успела провести несколько игр в 1993 и 2000-е годы, которые не признаны ни ФИФА, ни УЕФА. Свой первый официальный международный матч команда провела 5 марта 2014 года, в котором сыграла вничью (0:0) с командой Гаити. В начале мая 2016 года Косово было принято сначала в УЕФА, а затем и в ФИФА.

По состоянию на февраль 2023 года наибольшее количество матчей (49) за сборную Косова провёл Амир Ррахмани. Он дебютировал на международной арене 25 мая 2014 года в товарищеском матче с Сенегалом (1:3), и продолжает выступать за национальную команду и по сей день. Лучшим бомбардиром сборной Косова с 23 забитыми голами является нападающий Ведат Мурики. В число забитых им мячей входит и покер, сделанный им в товарищеской игре с Сан-Марино

Ниже перечислены футболисты, принимавшие участие хотя бы в одном официальном матче национальной сборной Косова против национальных сборных других стран.

В данном списке перечислены все футболисты сборной Косова (более 100 игроков), проведшие хотя бы один матч за национальную команду, признанный ФИФА. По каждому из них представлена следующая информация: имя и фамилия на албанском языке, годы жизни, количество матчей и игр за сборную, даты первых и последних матчей в составе команды Косова. В примечаниях даны ссылки на источники информации по каждому игроку. Футболисты перечислены в порядке дебюта за сборную Косова, доступна сортировка игроков по количеству матчей и голов за команду (осуществляется с помощью нажатия на соответствующие стрелки в шапке таблицы).

''Список обновлен 1 февраля 2023 года. Последний матч: 19 ноября 2022, Косово — Фареры 1:1.}}

Список игроков

Примечания

Ссылки 
 Список игроков сборной Косова на сайте EU-Football.info

Косово